The Prospectors – cortometraggio del 1914 diretto da Travers Vale
The Prospectors – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Bud Fisher Film Corporation
The Prospectors – cortometraggio del 2016 diretto da Scott Rivers